Le terme « dachsbracke » peut faire référence à trois races de chien courant de type basset :
 le basset des Alpes, appelé Alpenländische Dachsbracke en allemand, originaire d'Autriche ;
 le basset de Westphalie, appelé Westfälische Dachsbracke en allemand, originaire d'Allemagne ;
 le basset suédois ou drever, parfois appelé Schwedische Dachsbracke en allemand, originaire de Suède.

Voir aussi